Il doppio del torneo di tennis Guardian Direct Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Jim Grabb che hanno battuto in finale Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (finale)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (semifinali)

 Assente
 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guardian Direct Cup 1998
ATP Tour 1998